Штренген () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Ландек. . Официальный код — 70627.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Эрих Хауэис (СДПА) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 АНП занимает 6 мест.
 СДПА занимает 6 мест.
 местный список: 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Тироля